Příjmení Davison nese více různých osobností:

 Brian Davison (bubeník) (1942–2008) – britský bubeník
 George Davison (1854–1930) – anglický fotograf
 Jon Davison (* 1971) – americký zpěvák
 Peter Davison (* 1951) – anglický herec
 Rob Davison (* 1980) – kanadský hokejový obránce